Toploader steht für:

 Toplader oder Toploader, einen Waschmaschinentyp
 Toploader (Band), eine britische Rockband